Ла Куадра има више значења:

 Ла Куадра (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Куадра (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Куадра (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куадра (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику